Foula kan syfta på:
 Foula – finska namnet på en by i den tidigare kommunen Bjärnå i Finland, se Foudila
 Foula (ö) – en ö i Shetlandsöarna, Storbritannien